Drage steht für:

Orte:
 Drage (Elbe), Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Drage (Nordfriesland), Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Drage (Steinburg), Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Drage (Pakoštane), Dorf in der Gemeinde Pakoštane in Kroatien
 Drage (Rakovica), Dorf in der Gemeinde Rakovica in Kroatien
 Drage, ein Weiler von Veli Iž in Kroatien
 Drage (Selje), ein Ort in der norwegischen Gemeinde Selje
 Drage (Slowenien), ein Ort in der Gemeinde Metlika in Slowenien
 Draga (Tal), ein Tal in Slowenien nahe dem Dorf Begunje
Gewässer:
 Drage, Nebenfluss der Netze in Polen; siehe Drawa

Personen:
 Charles Drage (1897–1983), britischer Offizier und Sachbuchautor
 Tanja Drage (* 1987), österreichische Skispringerin